Cop může být:

 cop – ozdobný pletenec lidských vlasů (případně koňských žíní)
 Cop (hudební skupina) – česká countryová a bluegrassová hudební skupina
 Cop (album) – album skupiny Swans
 Cop Shoot Cop – hudební skupina
 Maniac Cop – americký hororový film z roku 1988

COP
 coefficient of performance  – topný faktor tepelného čerpadla
 kolumbijské peso – ISO 4217 kód kolumbijské měny

Související články 
 čop (rozcestník)

Externí odkazy